Druga savezna liga - Grupa Zapad

 Rudar iz Kaknja izbačen je poslije 3. kola zbog navodnog namještanja rezultata kvalifikacijske utakmice protiv Neretve iz Metkovića.

 Željezničar je nakon ispadanja iz Prve savezne lige postao član Druge lige - Zapad.

Druga savezna liga - Grupa Istok

 Vardar je ispao iz Prve savezne lige  i postao član Druge savezne lige - Istok.

Poveznice

Izvori 
 
Sezona 1958/59.
  

1958-59
 2